John Maunsell ist der Name folgender Personen:

* John Maunsell († 1265), englischer Beamter und Diplomat, siehe John Mansel
 John Maunsell (Neurobiologe) (* 1955), US-amerikanischer Neurobiologe